O68 steht für:
 O68, ICD-10-Code für Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch fetalen Distress, siehe Liste von Erkrankungen und Zuständen in Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett nach ICD-10 #O60–O75
 O68, FAA-Code für den Mariposa-Yosemite Airport in Mariposa, Kalifornien, Vereinigte Staaten

O68